Билл Э́ванс:
 Эванс, Билл (1929—1980) — американский джазовый музыкант, пианист и композитор.
 Эванс, Билл (род. 1958) — американский джазовый музыкант, саксофонист.